Halsring bezeichnet

 Halsring (Pferdesport), ein Hilfsmittel im Freizeitreiten
 ein Schmuckstück des asiatischen Bergvolkes der Padaung
 ein Halsband
 einen umlaufenden Ring unter dem Kapitell einer Säule der Toskanischen Ordnung

Siehe auch: